Berger est un nom commun masculin (au féminin ) et un nom de famille.

Nom commun 
Un berger est un gardien d'un troupeau de moutons.

Par extension, berger est aussi le nom donné aux lignées de chiens de berger, les chiens utilisés par les bergers pour garder les moutons  (exemple, berger allemand, berger australien, berger des Pyrénées, berger belge, berger hollandais, berger blanc suisse, berger de Brie, berger bulgare, berger picard).

Expressions 
 Le Bon berger, nom donné à Jésus de Nazareth
 Cadran de berger, cadran solaire portable
 Coup du berger, ou mat du berger, au jeu d'échecs
 Étoile du berger, nom donné à la planète Vénus
 Heure du berger, heure propice au rendez-vous galant
 Lemme des bergers, propriété mathématique
 Réponse du berger à la bergère, argument percutant concluant un débat, une discussion
 Satellite berger, satellite naturel limitant l'étendue d'un anneau d'une planète

Patronymie 
Berger est à la fois un patronyme de la langue française, renvoyant au métier de berger, et un patronyme d'origine germanique, ayant le sens de montagnard (berg signifie, notamment en allemand et néerlandais, montagne ou colline - voir par exemple le dérivé ).

 Adolphe Berger (1810-1869), philologue français ;
 Alex Berger (1962-), homme d'affaires français ;
 
 Alphonse-Léon Berger (1841-1906), bourreau français ;
 Alwin Berger (1871-1931), botaniste allemand ;
 André Berger (1942-), mathématicien et climatologue belge ;
 Andreas Berger (1961-), athlète autrichien ;
 Anna Berger (1922-2014), actrice américaine ;
 Artur Berger (1892-1981), scénographe, scénariste et réalisateur austro-soviétique ;
 Bernard Berger (1957-), scénariste et dessinateur de bandes dessinées calédonien ;
 Bonnie Berger, mathématicienne et informaticienne américaine ;
 Christian Berger (1945-), directeur de la photographie, réalisateur et producteur de cinéma autrichien ;
 Claude Berger (1679-1712), médecin et chimiste français ;
 Claude Berger (1921-1981), homme politique suisse ;
 Clemens Berger (1979-), écrivain autrichien ;
 
 
 Édith Berger (1900-1994), peintre française ;   
 Edward Berger (1970-), réalisateur allemand ;
 Élie Berger (1850-1925), historien français ;
 Emil von Berger (1813-1900), général prussien ;
 Éric Berger (1969-), acteur français ;
  (1814-1853), botaniste allemand ;
 Ernest Berger (1889-1925), militant d'Action française assassiné ;
 Ernst Berger (1928-2006) archéologue suisse ;
 Eugène Berger (1960-2020), homme politique luxembourgeois ;
 Eva Berger (1995-), athlète française ;
 Flavien Berger (1987-), chanteur français ;
 François Napoléon Berger (1812-1876), général français ;
 Frédéric Berger (1964-), sauteur à ski français ;
 Friedrich Berger (1911-1960), auxiliaire de l'armée allemande ;
 Gaston Berger (1896-1960), industriel et philosophe français ;
 Geneviève Berger (1955-), biophysicienne française ;
 Genia Berger (1907-2000), artiste israélienne ;
 
 Gerhard Berger (1959-), pilote autrichien de Formule 1 ;
 Grete Berger (1883-1930), actrice tchèque ;
 Guylaine Berger (1956-), nageuse française ;
 Hanna Berger (1910-1962), danseuse et chorégraphe autrichienne ;
 
 Harvey W. Berger (1950-), monteur américain ;
 Helmut Berger (1944-), acteur autrichien ;
 
 Herman Georges Berger (1875-1924), escrimeur français ;
 Howard Berger (1964-), maquilleur de cinéma américain ;
 Isaac Berger (1936-2022), haltérophile américain ;
 Jackie Berger (1948-), doubleuse française ;
 Jacob Berger (1963-), cinéaste suisse ;
 
 Jacques-Édouard Berger (1945-1993), égyptologue suisse ;
 Jan Berger (1955-), footballeur tchécoslovaque ;
 Jay Berger (1966-), joueur de tennis américain ;
 
 Jean-Didier Berger (1980-), homme politique français ;
 Jean-Jacques Berger, (1790-1859), homme politique français ;
 
 Johann Berger (1845-1933), maître d'échecs autrichien ;
 
 Jules Berger de Xivrey (1801-1863), érudit français ;
 
 Karima Berger (1956-), essayiste française d'origine algérienne ;
 Karine Berger (1973-), économiste et femme politique française ;
 
 Katya Berger (1964-), actrice allemande ;
 Klaus Berger (1940-2020), théologien allemand ;
 Lars Berger (1979-), biathlète norvégien ;
 Laurent Berger (1968-), syndicaliste français ;
 Lili Berger (1916-1996), résistante française et critique littéraire d'expression yiddish ;
 Lothar Berger (1900-1971), général allemand ;
 Lucie Berger (1836-1906), éducatrice protestante française ;
 
 Lya Berger (1877-1941), femme de lettres française ;
 
 Marc Berger (1943-), athlète français ;
 Marcel Berger (1927-2016), mathématicien français ;
 Markus Berger (1938-2016), homme politique allemand ;
 Marielle Berger Sabbatel (1990-), skieuse acrobatique française ;
 
 Maurice-Jean Berger alias Maurice Béjart (1927-2007), danseur et chorégraphe français ;
 Maxime Berger (1975-), illustrateur, graphiste et peintre belge ;
 
 Óscar Berger Perdomo (1946-), homme politique guatémaltèque ;
 Otti Berger (1898-1944), artiste textile et tisserande ;
 Pascal Berger (1989-), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Patrice Berger (1951-2021), homme de radio français ;
 Patrick Berger (1947-), architecte français ;
 Patrik Berger (1973-), footballeur tchèque ;
 
 
 Philippe Berger (1846-1912), orientaliste et homme politique français ;
 Philippe-Henri Berger (1883-1940), homme politique suisse ;
 
 Raphaël Berger (1979-), joueur suisse de hockey sur glace ;
 René-Félix Berger (1878-1954), architecte français ;
 René Berger (1915-2009), écrivain suisse ;
 , mathématicien américain ;
 Rodolphe Berger (1864-1916), compositeur autrichien ;
 Roland Berger (1937-), entrepreneur et philanthrope allemand, fondateur du cabinet de conseil qui porte son nom ;
 Ric Berger (1894-1984), linguiste suisse ;
  (1900-1992), gestionnaire de football canadien ;
 Samuel Berger (1884-1925), boxeur américain ;
 Sandy Berger (1945-2015), avocat et lobbyiste américain ;
 Senta Berger (1941-), actrice autrichienne ;
 Sophie Berger (1960-), karatéka française ;
 
 Sylvie Berger (1961-), chanteuse française ;
 Theodor Berger (1905-1992), compositeur autrichien ;
 Thomas Berger (1924-2014), écrivain américain ; 
 Toni Berger (1921-2005), acteur allemand ; 
 Tora Berger (1981-), biathlète norvégienne ;
 Tore Berger (1944-), kayakiste norvégien ;
 
 Vinzenz Berger (1883-1974), horticulteur et jardinier allemand ;
 Wally Berger (1905-1988), joueur américain de baseball ;
 Yves Berger (1931-2004), écrivain et éditeur français.

Personnages de fiction 
 Peter Berger, personnage de la série télévisée Medicopter ;
 Le Berger de Mousny, personnage de légende ardennaise.

Pseudonymes 

 Colonel Berger, nom de résistant d'André Malraux, à la fin de la seconde guerre mondiale ;
 Michel Berger (1947-1992), nom de scène de Michel Hamburger, auteur-compositeur-interprète français ;
 Nicole Berger (1935–1967), nom de scène de Nicole Gouspeyre, actrice française ;
  (née en 1965), nom de scène de Petra Burger, chanteuse et musicienne néerlandaise.

Toponymie

Berger, ville du Missouri.
 Big Berger, affluent du Missouri.

Gouffre Berger, gouffre du Vercors découvert par le spéléologue français Joseph Berger.

Titres 
 Berger flûteur, sculpture d'Antoine Coysevox
 Les Bergers, tableau d'Antoine Watteau (vers 1717)
 Le Berger d'Israël, magazine religieux
 Les Berger, émission de télévision québécoise
 Gabriel le berger, émission de télévision québécoise
 Le Coup du berger, film français de Jacques Rivette
 The Good Shepherd''  est un film réalisé par Robert De Niro en 2006

Autres usages 
 Pastis Berger, une marque de pastis fabriquée par la maison Marie Brizard.
 Collège Lucie Berger, établissement protestant de Strasbourg.
 Maladie de Berger, maladie rare des reins découverte par Jean Berger.
 Fondation Jacques-Édouard Berger, fondation consacrée à l'histoire de la peinture, de la sculpture et de l'architecture.
 Lampe Berger, flacon d'essence minérale inventée par le chimiste Maurice Berger.
 Université Gaston-Berger, à Saint-Louis (Sénégal).

Lien externe 
 

Patronyme germanique
Patronyme français
Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme austro-bavarois
Homonymie d'hydronyme